Yakaköy (Bodrum), een plaats in het Turkse district Bodrum
Yakaköy (Yapraklı), een plaats in het Turkse district Yapraklı